Le massacre des prisonniers du NKVD est une série d'exécutions de masse commises par les soviétiques du NKVD contre des prisonniers en Europe de l'Est, principalement en Pologne, en Ukraine, dans les pays baltes, en Bessarabie ainsi que d'autres parties de l'Union soviétique où l'Armée rouge se retirait durant l'invasion allemande de 1941.  

Les estimations sur le nombre de morts varient, passant de près de  dans l'ensemble de l'Ukraine à , avec  dans l'Ouest ukrainien. Tous les prisonniers n'ont pas été assassinés, certains d'entre eux ont été abandonnés ou ont réussi à s'échapper.

Voir aussi 
 Opération polonaise du NKVD

Front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale
Union soviétique sous Staline
Occupation militaire par l'Union soviétique
Crime de guerre soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale